La forza nucleare è una forza che agisce all'interno del nucleo atomico. Può essere di due tipi:
la forza nucleare forte
la forza nucleare debole